Sabina (landstreek), een landstreek in Latium (Italië).
 Suburbicair bisdom Sabina-Poggio Mirteto
 Santa Sabina, een basiliek in Rome
 Vibia Sabina, de vrouw van keizer Hadrianus en keizerin van Rome.
 Sabina van Beieren, de vrouw van Lamoraal van Egmont
 Knooppunt Sabina, een verkeersknooppunt nabij Willemstad (Noord-Brabant).
 Sabina (voornaam).
 Sabina (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Šabina, een Tsjechische gemeente in de regio Karlsbad
 Zavelboom, (Juniperus sabina), bij de Kelten in gebruik onder de naam Sabina